Notturno viennese (Reunion in Vienna – titolo tedesco Rendezvous in Wien) – film del 1933 diretto da Sidney Franklin
Rendezvous in Wien – film del 1936 diretto da Victor Janson
Rendezvous in Wien – film del 1959 diretto da Helmut Weiss